Тупилкин — хутор в Балаковском районе Саратовской области в составе сельского поселения Быково-Отрогское муниципальное образование.

География 
Находится на расстоянии примерно 20 километров по прямой на запад от города Балаково.

Население 
Постоянное население составляло 68 человек в 2002 году (русские 99%) ,  58 в 2010.

Примечания 

Населённые пункты Балаковского района